Magnus Hellberg (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Almtuna IS, il passe professionnel avec l'équipe première en 2011 dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau national. Il est choisi au deuxième tour, en trente-huitième position par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part alors en Amérique du Nord en 2012 et est assigné aux Admirals de Milwaukee, club ferme des Predators dans la Ligue américaine de hockey.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators de Nashville face aux Blues de Saint-Louis.

Il joue dans la LAH, LNH et ECHL jusqu'en 2017 avant de partir dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suède au niveau international. En 2018, il participe à son premier championnat du monde où la Suède remporte la médaille d'or.

Trophées et honneurs personnels

LAH 
 2014-2015 : participe au match des étoiles.

KHL 
 2017-2018 : participe au match des étoiles.
 2018-2019 : participe au match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Almtuna IS || Allsvenskan || 13 ||  ||  ||  ||  || 92,9 || 1,97 ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2010-2011 || Almtuna IS || Allsvenskan || 31 ||  ||  ||  ||  || 61 ||  2,04  ||  93,5  || 5 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2011-2012 || Frölunda HC || Elitserien || 17 ||  ||  ||  ||  || 44 ||  2,60  ||  90,4  || 2 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2011-2012 || Örebro HK || Allsvenskan  || 1 ||  ||  ||  || 61 || 2 ||  1,98  ||  92,3  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 39 || 22 || 13 || 0 ||  || 75 ||  2,14  ||  92,4  || 6 || 4 || 4 || 1 || 3 || 249 || 7 ||  1,69  ||  94,4  || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 5 ||  2,52  ||  92,3  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH || 21 || 5 || 13 || 1 ||  || 55 ||  2,82  ||  91,1  || 1 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 12 || 1 ||  5,00  ||  75,0  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2013-2014 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 7 || 5 || 1 || 1 || 394 || 19 ||  2,89  ||  90,1  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2014-2015 || Admirals de Milwaukee || LAH || 38 || 15 || 10 || 6 ||  || 78 ||  2,33  ||  91,3  || 3 || 17 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 53 || 30 || 20 || 3 ||  || 124 ||  2,40  ||  91,8  || 3 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 2 ||  6,00  ||  66,7  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 36 || 12 || 15 || 2 ||  || 98 ||  2,95  ||  90,3  || 1 || 2 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 2 || 1 || 0 || 0 || 79 || 2 ||  1,53  ||  92,9  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 51 || 16 || 26 || 3 ||  || 110 ||  2,39  ||  92,6  || 6 || 6 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 34 || 24 || 7 || 3 ||  || 45 ||  1,32  ||  94,0  || 8 || 0 || 10 || 7 || 2 || 571 || 16 ||  1,68  ||  91,9  || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 26 || 14 || 7 || 3 ||  || 41 ||  1,70  ||  92,7  || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || 174 || 2 ||  0,69  ||  97,7  || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 21 || 14 || 4 || 1 ||  || 37 ||  1,89  ||  93,0  || 2 || 0 || 10 || 7 || 2 || 592 || 13 ||  1,32  ||  94,3  || 2 || 0
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || 37 || 13 || 20 || 4 ||  || 86 || 2,42 || 91,7 || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3,00 || 87 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -  || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Uppsala
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Örebro HK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Rangers de New York
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du HK Sotchi
Joueur des Red Wings de Détroit